

Musica 
 Brain Records – etichetta discografica tedesca
 Brain – split EP dei Klinik e dei Paracont del 1993
 Brain – album di Hiromi Uehara del 2004
 Brain – singolo di Banks del 2014

Persone 
 Benjamin Brain – boxista britannico
 Dennis Brain – cornista britannico
 Jimmy Brain – calciatore britannico
 Louis Brain – calciatore australiano di origine britannica
 Russell Brain, I barone Brain – neurologo britannico
 Terence Brain – vescovo britannico
 The Brain soprannome del criminale statunitense di origine ebraica Arnold Rothstein
 The Brain – soprannome del manager di wrestling statunitense Bobby Heenan
 Brain – soprannome del batterista statunitense Bryan Mantia
Brain – nome d'arte del rapper bolognese Francesco Spatafora, membro dei Fuoco Negli Occhi

Personaggi 
 Brain – personaggio dell'universo DC Comics
 Brain – personaggio del manga ed anime Fairy Tail
 Prof. (The Brain) – personaggio della serie animata Mignolo e Prof.
 Brain – personaggio della serie animata Top Cat
 Bravo (Brain) – personaggio della serie animata L'ispettore Gadget

Altro 
 Brain – serie televisiva sudcoreana
 Brain – rivista scientifica britannica
 Brain – comune francese
 (c)Brain (Brain) – virus per sistemi operativi MS-DOS
 L'uomo che vinse la morte (The Brain) – film diretto da Freddie Francis del 1962